Счастливое — название населённых пунктов.

Россия 
 Счастливое — село в Прикубанском районе Карачаево-Черкесии.
 Счастливое — деревня в Буйском районе Костромской области.
 Счастливое — деревня в Большеулуйском районе Красноярского края.

Крым 
Спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России.
 Счастливое — село в Бахчисарайском районе.

Украина 
 Счастливое — село в Мукачевском районе Закарпатской области.
 Счастливое — село в Ореховском районе Запорожской области.
 Счастливое — село в Бориспольском районе Киевской области.
 Счастливое (до 2016 г. — Ленино) — село в Згуровской поселковой общине Броварского района Киевской области.
 Счастливое — село в Александрийском районе Кировоградской области.
 Счастливое — село в Стрыйском районе Львовской области.
 Счастливое (до 2016 г. — Чапаевка) — село в Березанском районе Николаевской области.
 Счастливое (до 2016 г. — Щорсово) — посёлок в Новобугском районе Николаевской области.
 Счастливое (до 2016 г. — Червоное) — село в Чутовском районе Полтавской области.
 Счастливое — посёлок в Алёшковском районе Херсонской области.
 Счастливое (до 2016 г. — Карло-Марксовское) — село в Великоалександровском районе Херсонской области.
 Счастливое (до 2016 г. — Кирово) — село в Ивановском районе Херсонской области.

См. также